In 1985 werd het 44ste seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbalklasse van Mexico. Door het WK 1986 werd het competitiejaar 1985/86 opgeplist in twee seizoenen. Het eerste seizoen werd volledig in 1985 gespeeld van 12 juli tot 6 oktober en kreeg de naam PRODE 1985. De clubs werden in vier groepen van vijf verdeeld waarvan de top twee telkens doorstootte naar de tweede fase, die in bekervorm gespeeld werd. América werd kampioen.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Mexicaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1985/86